Rottelsdorf ist ein Ortsname
 Rottelsdorf (Gerbstedt), Ortsteil der Stadt Gerbstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Rottelsdorf (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern